A dél-afrikai férfi vízilabda-válogatott a Dél-afrikai Köztársaság nemzeti csapata, amelyet a Dél-afrikai Úszószövetség (angolul: Swimming South Africa) irányít.

Eredmények

Olimpiai játékok

Világbajnokság

Világliga

Külső hivatkozások 
 Az Úszó Dél-Afrika hivatalos honlapja

Vízilabda-válogatottak
A Dél-afrikai Köztársaság sportélete